Tête à Tête ou tête-à-tête peut faire référence à :
 Tête à Tête, en pétanque une partie à un joueur contre un.
 Tête à Tête, un ancien talk show luxembourgeois ;
 Tête-À-Tête, un album d'Art Pepper et George Cables sorti en 1982 ;
 Tête à tête, un film de Jean-Hugues Lime (1994) ;
 Tête à Tête'', un album de Murray Head sorti en 2007.
 Tête-à-tête, double fauteuil en forme de S

Voir aussi